Black Sturgeon River ist der Name folgender Flüsse in Kanada:

 Black Sturgeon River (Oberer See), im Thunder Bay District, Ontario
 Black Sturgeon River (Winnipeg River), im Kenora District, Ontario